

Niemcy 
 Immenstadt im Allgäu – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu
 Imennstadt – stacja kolejowa w Immenstadt im Allgäu

Zobacz też 
 Immenstaad am Bodensee